Kierdziejowce, dawniej Ilino, (lit. Girdijauskai) − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim, 8 km na południowy wschód od Turgieli, zamieszkana przez 14 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego.

Przypisy 

Miejscowości w gminie Soleczniki